Příjmení Burrows nosí více významných osobností:

 Andy Burrows (* 1979) – anglický hudebník a skladatel
 Saffron Burrowsová (* 1972) – anglická herečka a bývalá modelka
 Stuart Burrows (* 1933) – velšský operní pěvec – tenorista

Externí odkazy